Rioclarensi – abitanti di Rio Claro (Rio de Janeiro)
Rioclarensi – abitanti di Rio Claro (San Paolo)
Rioclarensi – abitanti di São José do Rio Claro